Torneig de tennis masculí: TEB BNP Paribas İstanbul Open 2015
 Torneig de tennis femení: TEB BNP Paribas İstanbul Cup 2015